Luftdruck steht für:
 der hydrostatische Druck der Erdatmosphäre, siehe Luftdruck
 der Atmosphärendruck anderer Himmelskörper, siehe Atmosphäre (Astronomie)
 die Differenz von Reifen-Innendruck und Außendruck der Atmosphäre, siehe Reifendruck
 Schalldruck
 Winddruck

Siehe auch: